Младежкият национален отбор по футбол на Аржентина до 20 години представлява Аржентина в турнири на ФИФА, които са до тази възраст.

Аржентина е най-успешния отбор на Световното първенство за младежи, печелейки турнира 6 пъти. Участвала е в дванадесет от 16-те турнира, за първи път през 1979, когато го печели. Аржентина е печелила 4 пъти Южноамериканското първенство по футбол за младежи.

Много от звездите на аржентинския футбол са участвали за този отбор през годините, като Лионел Меси, Карлос Тевес, Серхио Агуеро, Серхио Ромеро, Анхел ди Мария, Естебан Камбиасо, Диего Марадона, Хуан Роман Рикелме, Валтер Самуел, Хавиер Савиола и други.

Участия на големи първенства

Световно първенство за младежи

Индивидуални награди 
Аржентински играчи са печелили много индивидуални награди през годините в Световните първенства.

Вижте също 
 Национален отбор по футбол на Аржентина
 Олимпийски отбор по футбол на Аржентина

Външни препратки 
 Световно първенство за младежи статистика (с линкове за всеки турнир)

Южноамерикански национални отбори до 20 години
Национални отбори по футбол (младежи)